Долматово — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Долматово — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Долматово — село в Вельском районе Архангельской области.
 Долматово — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Долматово — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Долматово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Долматово — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Долматово — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Долматово — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Долматово — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Долматово — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Долматово — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Долматово — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Долматово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Долматово — бывшее село в Старожиловском районе Рязанской области.
 Долматово — деревня в Вяземском районе Смоленской области, упразднена в 2000 г.
 Долматово — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Долматово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Долматово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Долматово — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Долматово — деревня в Казанском районе Тюменской области.
 Долматово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

См. также 
 
 Долматова
 Старое Долматово
 Новое Долматово
Далматово